

Astronomia
 1776 Kuiper – asteroide della fascia principale
 fascia di Kuiper – un'area del sistema solare che si estende oltre l'orbita di Nettuno
 Maglia Kuiper – una maglia della cartografia di Mercurio
 Kuiper – cratere mercuriano
 Kuiper – cratere marziano
 Kuiper – cratere lunare

Persone
 Gerard Kuiper – astronomo statunitense di origine olandese, dal quale prendono il nome numerose entità astronomiche
 Hennie Kuiper – ciclista olandese
 Nicky Kuiper – calciatore olandese

Altro 

Progetto Kuiper –  Progetto di Amazon annunciato ad aprile 2019 di lancio di 3236 satelliti per il collegamento a internet.